Carroll (Iowa)
Carroll (Nebraska)
Carroll (Ohio)
Carroll Valley

Desambiguações de topônimos